Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Хосе Пекерман 

Докладніше… Груповий етап 
Група C

 1/8 фіналу 

 Чвертьфінал 

Аргентина
С 2006